Adolf Manz (1885-1949), est un acteur suisse.
 Andreas Manz (1956-), est un chercheur suisse en chimie .
 Jean-Luc Manz (1952-), artiste peintre vaudois.
 Linda Manz (1961-2020), est une actrice américaine.
 Sümeyye Manz (1989-), est une taekwondoïste allemande.
Patronyme germanique
 François-Daniel Manz (1945-) Peintre et sculpteur Suisse.